Ябло́нская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Яблонская, Анна (Машутина; 1981—2011) — украинская поэтесса, драматург, прозаик, публицист.
 Яблонская, Галина Гиляровна (род. 1928) — советская актриса и общественный деятель.
 Яблонская, Галина Людвиговна (1913—1999) — советский и украинский химик, а также библиотекарь и библиограф.
 Яблонская, Марианна Викторовна (1938—1980) — советская театральная актриса, режиссёр, писатель.
 Яблонская, Оксана Михайловна (род. 1938) — советская и американская пианистка, педагог.
 Яблонская, Татьяна Ниловна (1917—2005) — советский живописец, народный художник СССР. Яблонская-Уден, София (1907—1971) — украинская и французская писательница, журналистка.